Marcus Lundberg, född 3 oktober 1995, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Visby/Roma HK i Hockeyettan. Lundbergs moderklubb är Södertälje SK och med dem spelade han hela sin juniortid och fick även pröva några matcher med dem i Hockeyallsvenskan. Han spelade även med Södertälje säsongen 2015/16 när de spelade i Hockeyettan. Efter att ha varit med och spelat upp SSK till Hockeyallsvenskan igen blev Lundberg kvar i Hockeyettan för HC Dalen i två säsonger. Därefter spelade han en säsong för Borlänge HF och två säsonger för Kalmar HC i samma serie innan han skrev kontrakt med Nybro Vikings IF säsongen 2021/22. Till säsongen 2022/23 skrev Lundberg kontrakt med Visby/Roma HK.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1995
Levande personer
Män
Spelare i Borlänge HF
Spelare i HC Dalen
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare